Moloko peut être :
 Moloko, un duo de musique électronique anglo-irlandais ;
 Moloko, une langue tchadique du Cameroun ;
 une transcription de молоко, lait en russe ou en ukrainien ;
 Moloko, film russe de 2021.